gmina Łazy – gmina miejsko-wiejska, powiat zawierciański, woj. śląskie
dawne gminy:
gmina Łazy – dawna gmina wiejska, powiat sochaczewski, woj. warszawskie
gmina Łazy – dawna gmina wiejska, powiat żarski, woj. wrocławskie